Alcabón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcabón (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Alcabón (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar